Louis Jansen (burgemeester) (1915-2010), Nederlands burgemeester en verzetsstrijder;
 Lou Jansen (verzetsstrijder) (Lou Jansen) (1900-1943), Nederlands communistisch verzetsstrijder;
 Louis Jansen (bisschop) (Lodewijk Antoon Jansen, Montfortaan, 1919-1988) Belgisch missiebisschop.